63-й выпуск Вуэльта Андалусии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Испании. В 2017 году гонка проходила с 15 по 19 февраля. Имела категорию2.НС1 и входила в календарь UCI Europe Tour 2017. Прошлогодний победитель Алехандро Вальверде из команды  вновь одержал победу и в этом году.

Участники

Этапы

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Спорт в Испании в 2017 году
Вуэльта Андалусии
Февраль 2017 года